«Бэмби: Расплата» () — будущий фильм в жанре слэшера режиссёра Скотта Джеффри, вольная хоррор-адаптация книги Феликса Зальтена «Бэмби. Биография из леса». Адаптация стала возможной благодаря переходу персонажей в общественное достояние. Съёмки фильма начались в январе 2023 года.

Сюжет 
Сюжет фильма основан на книге Феликса Зальтена «Бэмби. Биография из леса», главный герой которой — живущий в лесу оленёнок. По словам режиссёра, «это будет невероятно мрачный пересказ истории 1928 года, которую мы все знаем и любим. Бэмби станет злобной машиной для убийств, скрывающейся в глуши». Возможно, оленёнок будет мстить за свою мать.

В ролях 
 Даниэль Скотт
 Крисси Вунна

Производство 
В ноябре 2022 года стало известно о начале работы над вольной адаптацией книги Зальтена, которая перешла в США в общественное достояние. Режиссёром проекта стал Скотт Джеффри, продюсером — Рис Фрейк-Уотерфилд. Съёмки начались в Лондоне в январе 2023 года.

Примечания 

Фильмы в производстве